La Ligue 1 2011-2012 è stata la 74ª edizione del massimo campionato di calcio francese. La stagione è iniziata il 6 agosto 2011 ed è terminata il 20 maggio 2012.

A laurearsi campione di Francia fu il  di René Girard, che si aggiudicò il primo titolo della sua storia.

Novità 
Le ultime tre classificate della stagione 2010-2011, ,  e  erano retrocesse in Ligue 2. Al loro posto erano state promosse ,  e , le prime tre classificate della Ligue 2 2010-2011.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Campione di Francia e ammesso alla  UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla UEFA Europa League 2012-2013
      Retrocesse in Ligue 2 2012-2013

Risultati

Classifica marcatori 

 *

  Eletto capocannoniere perché ha segnato il primo gol prima di Nenê

Verdetti 
   Montpellier campione di Francia 2011-2012 e qualificato alla UEFA Champions League 2012-2013.
  PSG e Lilla qualificate alla UEFA Champions League 2012-2013.
  Olympique Lione, Bordeaux, Olympique Marsiglia* qualificate alla UEFA Europa League 2012-2013.
  Bastia, Stade Reims e Troyes promosse in Ligue 1 2012-2013.
  Caen, Digione e Auxerre retrocesse in Ligue 2 2012-2013.
* Olympique Marsiglia qualificato all'UEFA Europa League 2012-2013 in quanto vincitore della Coupe de la Ligue 2011-2012.

Voci correlate 
 Ligue 2 2011-2012
 Championnat National 2011-2012
 Coppa di Francia 2011-2012
 Coupe de la Ligue 2011-2012

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Ligue 1